16 км — закрытая платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по расстоянию от Южно-Сахалинска.

История 
Остановочный пункт открыт после демонтажа участка Николайчук — Новодеревенская.

Закрыт в ноябре 2019 года в связи с отказом ОАО РЖД реконструировать перегон Дальнее — Новодеревенская под общероссийский стандарт колеи.

Деятельность 

По состоянию на октябрь 2019 года на остановочном пункте осуществлялось движение двух пар пригородных поездов в сутки.

Ссылки 
 Расписание поездов в проекте unla.webservis.ru
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Изображения 

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области